Skalice può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Skalice, comune del distretto di Tábor, in Boemia Meridionale
Skalice, comune del distretto di Znojmo, in Moravia Meridionale
Skalice, comune del distretto di Hradec Králové, nella regione di Hradec Králové
Skalice nad Svitavou, comune del distretto di Blansko, in Moravia Meridionale
Skalice u České Lípy, comune del distretto di Česká Lípa, nella regione di Liberec